Számos nemzeti nyelv veszi alapul írásrendszeréhez a cirill ábécét.

A cirill ábécéből az idők folyamán az egyes nyelvek jellegének megfelelő ábécék alakultak ki. Alább látható néhány ábécé, amely a cirill írásból ered.

Eredeti cirill ábécé 

1: A kabard ábécében az Э betű az А után áll!

Kiterjesztett cirill ábécé 
Az alábbi táblázatokban szereplő karakterek közül lehet, hogy nem mindegyik jelenik meg, az operációs rendszer és a böngésző verziójától, valamint a Unicode-betűtípusok meglététől vagy hiányától függően.

Figyelem! Az alábbi táblázatban található betűk sorrendje nyelvenként eltérő lehet. Az adott nyelv betűrendjét lásd az adott nyelvet tárgyaló szócikkeknél!

Az А–К tartományon alapuló betűk

Az Л–Я tartományon alapuló betűk

Megjegyzések 
Betűösszetételek az egyes nyelvekben:
 Abaza: гв, гъ, гъв, гь, гІ, гІв, дж, джв, джь, дз, жв, жІ, кв, къ, къв, къь, кь, кІ, кІв, кІь, пІ, тш, тІ, хв, хъ, хъв, хь, хІ, хІв, цІ, чв, чІ, чІв, шв, шІ.
 Abház: гь, ҕь, дә, џь, жь, жә, ӡә, кь, қь, ҟь, тә, ҭә, хь, ҳә, цә, ҵә, шь, шә.
 Adige: гу, гъ, гъу, дж, дз, дзу, жъ, жъу, жь, ку, къ, къу, кІ, кІу, лъ, лІ, пІ, пІу, тІ, тІу, фІ, ху, хъ, хъу, хь, цу, цІ, чъ, чІ, шъ, шъу, шІ, шІу, Іу.
 Avar: гъ, гь, гІ, къ, кь, кІ, тІ, хъ, хь, хІ, цІ, чІ.
 Belarusz: дж, дз.
 Csecsen: аь, гІ, дж, дз, къ, кх, кІ, оь, пІ, тІ, уь, хь, хІ, цІ, чІ, юь, яь.
 Cserkesz: гу, гъ, гъу, дж, дз, дзу, жъ, жъу, жь, кхъ, кхъу, ку, къ, къу, кхъ, кхъу, кІ, кІу, лъ, ль, лІ, пІ, пІу, тІ, тІу, фІ, ху, хъ, хъу, хь, цу, цІ, чъ, чІ, шъ, шъу, шІ, шІу, щІ, Іу.
 Dargva: гъ, гь, гІ, дж, дз, къ, кь, кІ, пІ, тІ, хъ, хь, хІ, чІ, шІ.
 Hanti: л', ч'.
 Ingus: аь, гІ, ий, къ, кх, къ, кІ, оа, пІ, рхІ, тІ, ув, хь, хІ, цІ, чІ, юь, яь.
 Jakut: дь, ль, нь.
 Jupik: лъ, нъ, ӈъ.
 Kabard: гу, гъ, гъу, дж, дз, жь, ку, къ, къу, кхъ, кхъу, кІ, кІу, лъ, ль, лІ, пІ, тІ, фІ, ху, хъ, хъу, хь, цІ, шІ, щІ, Іу.
 Karacsáj-balkár: гъ, дж, къ, нг, нъ.
 Komi/Permják: дж, дз, тш.
 Korják: в', г'.
 Kumik: гъ, гь, къ, нг, оь, уь.
 Lak: аь, гъ, гь, гІ, кк, къ, кь, кІ, оь, пп, пІ, сс, тт, тІ, хх, хъ, хь, хьхь, хІ, цц, цІ, чч, чІ.
 Lezg: аь, гв, гъ, гъв, гь, зв, кв, кк, ккв, къ, къв, кь, кьв, кІ, кІв, пп, пІ, св, тв, тт, ттв, тІ, тІв, уь, хв, хъ, хъв, хь, цв, цц, ццв, цІ, цІв, чч, чІ.
 Nanáj: дь, нь.
 Nogáj: аь, нъ, оь, уь.
 Oszét: гъ, дж, дз, къ, пъ, тъ, цъ, чъ.
 Tabaszarán: аь, гъ, гъв, гь, жв, жъ, кв, кк, ккв, къ, къв, кь, кьв, кІ, кІв, пп, пІ, тт, тІ, уь, хв, хъ, хъв, хь, цц, цІ, чв, чъ, чч, чІ, чІь, шв, шь.
 Ukrán: дж, дз.

Források
Ivan G. Iliev. Short History of the Cyrillic Alphabet. Plovdiv. 2012. Short History of the Cyrillic Alphabet
 Omniglot.com – Cyrillic alphabet (Кириллица) 
 Transliteration of Non-Roman Scripts by Thomas T. Pedersen 
 ALA-LC Romanization Tables 

 
Nyelvekkel kapcsolatos listák